

Geografia 
 Hann. Münden – città della Bassa Sassonia, in Germania

Musica 
 Hann (Alone) (2018) – singolo del gruppo musicale sudcoreano (G)I-dle

Persone 
 Adam Hann-Byrd (1982) – attore statunitense
 Dorothy Hann (...– ...) – modella statunitense
 Dorothy Hann (1930) – giocatrice di badminton statunitense
 Julius von Hann (1839-1921) – meteorologo austriaco
 Sebestyén Hann (1644-1713) – orafo ungherese
 Wong Choong Hann (1977) – giocatore di badminton malaysiano